Бранник може да се отнася за:

 Бранник, българска младежка организация
 Бранник, списание
 Бранник, българска RAC / Ой! музикална група